Feldkümmel bezeichnet(e):

 Sand-Thymian
 Echter Kümmel